Diplosentis är ett släkte av hakmaskar. Diplosentis ingår i familjen Diplosentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Diplosentis